Sierningtal steht für:
 das Tal im niederösterreichischen Schneeberggebiet, siehe Sierning (Schwarza)
 Landschaftsschutzgebiet und Naturpark Sierningtal-Flatzer Wand